Unser est le patronyme de plusieurs personnalités américaines du sport automobile :

Jerry Unser (1932-1959), premier frère Unser.
Johnny Unser (1958-), fils du précédent.
Bobby Unser (1934-2021), deuxième frère Unser.
Robby Unser (1968-), fils du précédent.
Al Unser (1939-2021), troisième frère Unser.
Al Unser Jr. (1962-), fils du précédent.
Al Unser III (1982-), fils du précédent.